Екатерина Монтуарская, графиня де Вандом и Кастр (; ок.; ок. 1350 — 1 апреля 1412) — французская аристократка, дочь графа Вандома Жана VI и его супруги Жанны де Понтьё, супруга Жана  I де Бурбон, графа де Ла-Марш. Основоположница Вандомской ветви рода Бурбонов.

Биография 
В 1364 году вышла замуж за Жана де Бурбона, графа де Ла Марш. Дети:
 Жак II, граф Марша и Кастра, король Неаполя (по правам жены)
 Людовик I, граф Вандома
 Жан, сеньор де Каранси
 Анна де Бурбон (1380—1408), жена сначала Жана II Беррийского, графа де Монпансье, потом — Людвига Баварского
 Мария
 Шарлотта, жена кипрского короля Януса Лузиньяна.

В 1372 году после смерти своей племянницы Жанны Вандомской Екатерина унаследовала графства Вандом и Кастр. Управляла совместно с мужем, а после его смерти — с сыном, которому в 1403 году и уступила все права.

Сохранилось завещание Екатерины де Вандом (Bibliothèque nationale de France, Moreau 1161, fol. 562v-575.).

Примечания

Источники 
 Dominique Barthélemy, La Société dans le comté de Vendôme : de l’an mil au xive siècle, Paris, Fayard, 1993, 1118 p. (ISBN 2-213-03071-5)
 Jean-Claude Pasquier, Le Château de Vendôme, 2000 
 Testament de Catherine de Vendôme
 les comtes de Vendôme
 Broad, Jacqueline and Karen Green, Virtue, liberty, and toleration: political ideas of European women, 1400-1800, (Springer, 2007), 13.

Правители Европы XIV века
Графы Кастра
Графы Вандома
Сеньоры д’Эпернон